El término castizo puede hacer referencia a: 

 casta;
 castizo (casta), una casta colonial o denominación para designar una determinada mezcla de grupos étnicos muy frecuente durante la colonización española de América;
casticismo;
 casticismo madrileño, y lo referente a chisperos, chulapos, majos o manolos;

 típico o folclórico;
 lenguaje puro, esencial o atávico de determinado pueblo, ciudad, etc.;
 prolífico, como producción de hijos o en obras;

 castellano antiguo del siglo XV, del que deriva la lengua sefardí o lengua judeoespañola castiza.

Notas